Dies ist eine Übersicht über die Kompositionen und Produktionen des deutschen Musikers, Komponisten und Produzenten Beatzarre, auch bekannt unter seinem bürgerlichen Namen Vincent Stein. Diesen benutzt er meist, wenn er als Songwriter auftritt. Beatzarre ist außerdem Mitglied des Duos SDP, für das er produziert und die Lieder zusammen mit Dag-Alexis Kopplin schreibt. Zu berücksichtigen ist, dass Hitmedleys, Remixe, Liveaufnahmen oder Neuaufnahmen des gleichen Interpreten nicht aufgeführt werden.

Liste der Autorenbeteiligungen und Produktionen von Beatzarre

Siehe auch 
 SDP (Band)

Weblinks 
 

Beatzarre
!Kompositionen und Produktionen